Аліса — персонаж з творів Льюїс Керрол
 Аліса Селезньова
 Лисиця Аліса